Жаркен — топоним в Казахстане:

Населённые пункты 
 Жаркен — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жаркен — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.

Озёра 
 Жаркен — озеро в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.